Dansville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dansville (Michigan)
 Dansville (Livingston County, New York), ein Village in der Town North Dansville
 Dansville (Steuben County, New York), eine Town mit dem Weiler South Dansville